Ponce kan som auktorsförkortning betyda:

 Elias Ponce
 Marisela Ponce
 Marta Mónica Ponce

Robotskapade auktorsförkortningar